Inti – nome inca del dio del sole
 Inti – valuta del Perù fino al 1991
 Inti – genere di orchidee
 Inti-Illimani – gruppo vocale e strumentale cileno